Ямато () — велика гармонія

Топоніми 
 Провінція Ямато — історична провінція Японії у регіоні Кінкі. Сучасна префектура Нара.
 Ямато — стародавня японська держава, заснована у одноїменній провінції регіону Кінкі.

Населені пункти 
Ямато (Кумамото) — містечко
Ямато (Каґосіма) — село
Ямато (Канаґава) — місто
Хіґасі-Ямато — місто

Історія 
 Ямато — період історії Японії 4-8 століть.
 Ямато — основна етнічна група Японії. Інша назва — яматосці.

Персоналії 
 Ямато Такеру — легендарний полководець держави Ямато.

Інше 
 Ямато — японський лінкор часів Другої світової війни.
 Космічний лінкор «Ямато» — художній фільм.
 Ямато Тендзо — персонаж Наруто.
 Ямато надешіко — ідіоматичний вираз в японській мові.
 Ямато — японський музичний колектив виконавців на тайко.
 Ямато 000593 — другий за величиною метеорит з планети Марс, знайдений на Землі.